

Anno 
 468 o 468 a.C.

Codici 
 468 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Campo Catino, in provincia di Frosinone

Matematica 
 468 – numero